Епа́рхия Кайшядо́риса () — одна из семи епархий римско-католической церкви в Литве с кафедрой в городе Кайшядорис (Каунасский уезд). Входит в состав церковной провинции Вильнюса. Является суффраганной епархией архиепархии Вильнюса. Латинское название епархии — «Dioecesis Kaisiadorensis». Кафедральным собором епархии Кайшядориса является церковь Преображения Господня. В настоящее время епископскую кафедру Кайшядориса занимает (с 11 февраля 2012 года) Йонас Иванаускас.

История 

Епархия основана в 1926 году.

Деканаты 

Епархия Кайшядориса подразделяется на 7 деканатов:

 Алитусский деканат ();
 Кайщядорский деканат ();
 Мяркинский деканат ();
 Молетский деканат ();
 Стаклишкский деканат ();
 Ширвинтский деканат ();
 Электренский деканат ().

Ординарии 
 епископ Юозапас Кукта (5.04.1926 — 16.06.1942);
 архиепископ Теофилюс Матулёнис (9.01.1943 — 20.08.1962);
 управляющий епархией, капитульный викарий Повилас Бакшис (13.06.1962 — 1973);
 кардинал Винцентас Сладкявичус, M.I.C. (апостольский администратор 15.07.1982 — 10.03.1989);
 епископ Юозапас Матулайтис-Лабукас (апостольский администратор 10.03.1989 — 24.12.1991);
 епископ Юозапас Матулайтис-Лабукас (24.12.1991 — 11.02.2012);
 епископ Йонас Иванаускас (11.02.2012 — по настоящее время).

Литература 
 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios: Žinynas. — V.: Pradai, 1993.
 Atvira širdimi: Kaišiadorių vyskupijos hierarchai (sud. Jonas Laurinavičius). — Kaišiadorys: Kaišiadorių literatų klubas «Gija», 2005. — 56 p.: portr. — ISBN 9955-565-16-0
 Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai (sud. Gintautas Žalėnas). — Vilnius: Petro ofsetas, 2008. — 119 p.: iliustr. — ISBN 978-9955-815-36-5

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Кайшядориса 
 Информация о епархии Кайшядориса на сайте catholic-hierarchy.org 
 Информация о епархии Кайшядориса на сайте gcatholic.org 

Епархия Кайшядориса